Editto di Fontainebleau o editti di Fontainebleau

Editto di Fontainebleau (1540), promulgato da Francesco I di Francia dopo il Caso dei manifesti
Editto di Fontainebleau (1554) promulgato da Enrico II di Francia nel 1554, istituisce il parlamento di Bretagna
Editti di Fontainebleau (1560-1561) del 1560 e del 1561, promossi da Michel de l'Hôspital
Editto di Fontainebleau del 1685, promulgato da Luigi XIV re di Francia